Order Sławy (Afganistan) 
 Order Sławy (Armenia) (orm. Փառքի շքանշան)
 Order Sławy (Tunezja) (arab. Nīšān al-Iftiḫār)
 Order Sławy (Turcja) (tur. Nişan-i İftihar)
 Order Sławy (Związek Radziecki) (ros. Орден Славы)

Zobacz też 
 Order Sławy Pracy (ZSRR)
 Order Sławy Macierzyńskiej (ZSRR)
 Order Sławy Rodzicielskiej (Fed. Rosyjska)
 Order Sławy Wojskowej (Białoruś)
 Order Sławy Narodowej (Tajwan)